Stollé ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Stollé (1872–1934), deutscher Geologe und Bergassessor
 Robert Stollé (1869–1938), deutscher Chemiker und Hochschullehrer